Каллегари () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1941) — американский бизнесмен и инженер. 
 Каллегари, Джузеппе (1841—1906) — итальянский кардинал.